Влади́мир Серге́евич Лукья́нов:
 Лукьянов, Владимир Сергеевич (1902—1980) — советский учёный, создатель гидравлического интегратора Лукьянова.
 Лукьянов, Владимир Сергеевич (род. 1945) — советский, российский архитектор, художник.
 Лукьянов, Владимир Сергеевич (1952—2009) — советский лыжник, тренер.